|-
| 139301 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139302 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139303 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139304 - ||  || 21 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139305 - ||  || 18 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139306 - ||  || 22 mai 2001 || Reedy Creek || 
|-
| 139307 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139308 - ||  || 22 mai 2001 ||  || 
|-
| 139309 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139310 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139311 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139312 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139313 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139314 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139315 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139316 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139317 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139318 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139319 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139320 - ||  || 21 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139321 - ||  || 21 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139322 - ||  || 23 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139323 - ||  || 23 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139324 - ||  || 24 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139325 - ||  || 24 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139326 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139327 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139328 - ||  || 21 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139329 - ||  || 21 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139330 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139331 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139332 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139333 - ||  || 23 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139334 - ||  || 20 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139335 - ||  || 17 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139336 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139337 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139338 - ||  || 20 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139339 - ||  || 23 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139340 - ||  || 26 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139341 - ||  || 26 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139342 - ||  || 27 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139343 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139344 - ||  || 22 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139345 - ||  || 30 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139346 - ||  || 23 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139347 - ||  || 24 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139348 - ||  || 25 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139349 - ||  || 26 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139350 - ||  || 31 mai 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139351 - ||  || 14 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139352 - ||  || 15 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139353 - ||  || 15 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139354 - ||  || 15 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139355 - ||  || 15 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139356 - ||  || 15 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139357 - ||  || 12 iunie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139358 - ||  || 13 iunie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139359 - ||  || 16 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139360 - ||  || 16 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139361 - ||  || 16 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139362 - ||  || 21 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139363 - ||  || 20 iunie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139364 - ||  || 24 iunie 2001 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 139365 - ||  || 19 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139366 - ||  || 20 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139367 - ||  || 21 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139368 - ||  || 21 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139369 - ||  || 24 iunie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139370 - ||  || 28 iunie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139371 - ||  || 27 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139372 - ||  || 27 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139373 - ||  || 28 iunie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139374 - ||  || 29 iunie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139375 - ||  || 25 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139376 - ||  || 25 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139377 - ||  || 25 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139378 - ||  || 27 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139379 - ||  || 30 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139380 - ||  || 27 iunie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139381 - ||  || 27 iunie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139382 - ||  || 19 iunie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139383 - ||  || 20 iunie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139384 - ||  || 20 iunie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139385 - ||  || 27 iunie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139386 - ||  || 10 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139387 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139388 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139389 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139390 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139391 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139392 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139393 - ||  || 14 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139394 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139395 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139396 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139397 - ||  || 14 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139398 - ||  || 10 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139399 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139400 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-